Shchuchyn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Sjtjutjyn, distriktshuvudort, Hrodnas voblast, 
 Sjtjutjynskі rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar